Der Begriff Hanau-Wilhelmsbad bezeichnet:
 Wilhelmsbad, eine historische Badeanlage aus dem 18. Jahrhundert bei Hanau
 einen Stadtteil von Hanau
 einen Bahnhof an der Bahnstrecke Frankfurt–Hanau.